Loch Ba kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Ba (sjö i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 Loch Ba (sjö i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar